Charles d’Albret ist der Name folgender Personen:
* Charles I. d’Albret (ca. 1369–1415) Herr von Albret, Graf von Dreux, Vizegraf von Tartas und Connétable von Frankreich
 Charles II. d’Albret (1407–1471), Sire d’Albret, Graf von Dreux, Vicomte de Tartas und Seigneur d’Orval